Lothar Noack ist der Name folgender Personen:

* Lothar Noack (Handballspieler) (* 1945), deutscher Handballspieler
 Lothar Noack (Germanist) (* 1950), deutscher Germanist und Historiker
 Lothar Noack (Schwimmer) (* 1953), deutscher Schwimmer